Schnelle Eingreiftruppe (engl. auch Quick Reaction Force, QRF oder Rapid reaction force) steht für:
 allgemein ein modernes militärisches Organisationskonzept, siehe Interventionskräfte
 EU-Eingreiftruppe, ein Konzept von 1999
 EU Battlegroup, ein Konzept von 2004
 NATO Response Force (NRF), ein Konzept von 2003
 Very High Readiness Joint Task Force (VJTF; auch Speerspitze genannt), ein NATO-Konzept von 2014
 Allied Command Europe Rapid Reaction Corps (ARRC)
 QRF-Verband (Quick Reaction Force) der ISAF in Afghanistan
 Force d’action rapide (FAR) Frankreichs von 1984 bis 1999

 Blechbüchsenarmee (BR) der Marionetten-Armee der Augsburger Puppenkiste

Siehe auch:
 Eingreiftruppe